

Toponyme 
 Suippes est une commune française, située dans le département de la Marne et la région Champagne-Ardenne.

Intercommunalité 
 La communauté de communes de la Région de Suippes est une structure intercommunale française, située dans le département de la Marne et la région Champagne-Ardenne.